«Фонарщик на маяке» () — новелла Генрика Сенкевича, которая впервые была опубликована в «Ниве» в 1881 году. Представляет историю Скавиньскего, польского эмигранта политического, который обслуживал маяк, расположенный на острове. Фонарщик на маяке считается одним из лучших польских новелл.

Обстоятельства возникновения 
Произведение было создано в Соединенных Штатах во время путешествий Сенкевича по этой стране. Писатель уехал туда в 1876. Он отправлял в Польшу корреспонденцию, которая печаталась в «Газете Польской». О происхождении новеллы Сенкевич сообщил в сносках: Рассказ этот основан на реальных событиях, о которых писал в свое время Юлиан Хорэйн в одном из своих писем из Америки. Прототипом образа смотрителя маяка Скавиньского был поляк по имени Siellawa. Причиной увольнения его с должности было невыполнение обязанностей в виде чтения Murdelio Зигмунда Качковского.

Время и место действия 
Действие разворачивается в 70-е годы. XIX века в Aspinwall и на одиноком островке, находящимся недалеко от Панамы. В тексте, в которых автор применил флешбэк, рассказано события, происходящие с 1830 года, то есть от ноябрьского восстания, в котором Скавиньский принимал участие.

Герои

Скавиньский 
Главный герой — старый поляк, странник, ищущий спокойной должности в месте, где он мог бы жить постоянно. Родился в Польше. Он вел бурную жизнь, воевал во многих войнах и восстаниях (восстание ноябрьский, гражданская война и т. д.). Следующим этапом его жизни было «поиск своего места» — принимал тогда много профессий — был, в частности, китобойщиком, искатель бриллиантов и владельцем фабрики сигар. Все эти должности, утратил при загадочных обстоятельствах, сам себе объяснял это преследующим его невезением. Переломным моментом в его жизни было начало работы на маяке в Aspinwall. Там он нашел свой желанный покой, и он вел аскетическую жизнь, практически не выходя из маяка. Его настоящее имя не известно.

Другие герои 
 Исаак Фалконбридж — консул Соединенных Штатов америки в Панаме. Принимает Скавиньского для работы.
 Джонс — охранник, грузчик, который каждый день привозил на лодке смотрителю еду.

Резюме 
Героем повести является Поляк — Скавиньский, который прибывает в Aspinwall, чтобы здесь занять должность смотрителя маяка. Он устал от жизни полной приключений, которые, к сожалению, как правило, заканчивается для Скавиньского катастрофой. Приняв участие в восстании, был вынужден покинуть страну, он проблуждал по всему миру, много раз рискуя жизнью. В конце концов, он начал искать место, в котором хорошо бы поселиться. Выбрал Aspinwall и маяк, где и началась тихая, спокойная жизнь. Много размышлял и вспоминал, не забывая никогда своих обязанностей. Он восхищался тропической природы, подружился с посещающими его маяк чайками.

Однажды, кроме запасов продовольствия Скавиньский получил посылку с книгами. Нашел среди них Пана Тадеуша Мицкевича. Во время чтения забыл о том, где он находится. Почувствовал себя снова как в своей стране, по которой так сильно скучал. В конце концов, он впал в крепкий сон о Польше. На следующее утро получил сообщение, что из-за его неосторожности разбилась лодка. Только тогда он понял, что не зажег маяк. Был уволен с должности, и ему пришлось отправиться на новые скитальческое тропы. На этот раз он, однако, у него была с собой частица своей родины — Пан Тадеуш.

Экранизация 
 «Фонарщик» — фильм 1976 года.

Примечания

Литература 

Новеллы